Анатолий Николаевич Корнила́ев (10 сентября 1923 — 19 марта 2011) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир взвода управления батареи 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (47-я армия, Воронежский фронт), полковник.

Биография 
Анатолий Николаевич Корнилаев родился 10 сентября 1923 года в деревне Акшенас (ныне — в  Мордовии).

Русский. Образование высшее. Член КПСС с 1943 года.

Перед войной жили в Стерлитамаке. Призван в Красную Армию в 1942 году Стерлитамакским райвоенкоматом. В том же году окончил курсы младших лейтенантов. Попал на Западный фронт и возглавил взвод разведки в 317-м гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском полку.

Воевал на Западном, Воронежском фронтах. Командир взвода управления батареи 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (47-я армия, Воронежский фронт) гвардии лейтенант А. Н. Корнилаев отличился в боях за плацдарм на правом берегу Днепра у города Канев.

Звание Героя Советского Союза А. Н. Корнилаеву присвоено 24 декабря 1943 года.

В 1944 году — старший лейтенант, начальник разведки полка. Был направлен в Коломну на курсы усовершенствования командиров, после чего откомандирован на 1-й Белорусский фронт, где встретил День Победы.

В 1948 года окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, получил звание капитана. Служил в городах Усть-Камчатске, Тирасполе, в Одесском военном округе. С 1973 года полковник А. Н. Корнилаев — в запасе.

Проживал в городе Железнодорожном, вёл военное дело в школе № 5. Скончался 19 марта 2011 года.

Подвиг 
«17 октября 1943 году Корнилаев принял командование огневым взводом и организовал отражение контратак пехоты и танков противника. Лично подбил два танка. Контратаки противника, в которых участвовало около десяти танков и до батальона пехоты, захлебнулись. Наша пехота, поддержанная огнём батареи А. Н. Корнилаева, значительно улучшила свои позиции».

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (29.12.1943).
 Орден Ленина (29.12.1943). № 26096967 (19 мая 1945)
 Орден Отечественной войны I степени (03.01.1944).
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).
 Орден Красной Звезды (26.07.1943).
 Орден Красной Звезды.
 Медаль Жукова
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Шестьдесят пять лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 Улица Корнилаева микрорайона Центр-2 г. Балашиха.
 На могиле установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979. — Кн. 4.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007. — Т. 3: З-К. — 672 с. — ISBN 978-5-88185-064-7.
 
 
 Железнодорожный. Краеведческий альманах музея г. Железнодорожный.
 На сайте краеведческого музея г. Железнодорожного

Ссылки 

 Республиканский музей Боевой Славы: Корнилаев Анатолий Николаевич .
  А. Корнилаев на сайте краеведческого музея г. Железнодорожный
 Наградной лист к Ордену Отечественной войны I степени

Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Персоналии:Балашиха
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе